Kokkinaki ist der Familienname folgender Personen: 

 Konstantin Konstantinowitsch Kokkinaki (1910–1990), sowjetischer Testpilot und Bruder des Folgenden 
 Wladimir Konstantinowitsch Kokkinaki (1904–1985), sowjetischer Testpilot und Bruder des Vorigen